El nombre Eumelo puede referirse a:

Eumelo, rey de la mitología griega.
Eumelo de Corinto, poeta épico griego del siglo VIII a. C.
Eumelo del Bósforo, rey del siglo IV a. C.